

Жінки 
 Прончищева Тетяна Федорівна (до 1713—1736) — перша жінка — полярна дослідниця Арктики, учасниця Великої Північної експедиції у складі Ленсько-Єнісейського загону.

Чоловіки 
 Прончищев Василь Васильович (1702—1736) — російський полярний мореплавець, дослідник Арктики, морський офіцер.

Див. також 
 Прончищеви